Anna Alex (* 12. Dezember 1984 in Hamburg) ist eine deutsche Unternehmerin. 2012 gründete sie zusammen mit Julia Bösch Outfittery, einen Online-Shopping-Service für Herrenmode. Outfittery verbindet Künstliche Intelligenz mit Stylisten, um Kunden bei der Suche nach der richtigen Kleidung zu helfen. Outfittery hat 1 Million Kunden in neun europäischen Ländern. Ende 2018 verließ Alex das das operative Geschäft, ist aber weiterhin als Beiratsmitglied bei Outfittery tätig.

Im Dezember 2019 gründete sie mit Benedikt Franke das Climate-Tech Unternehmen Planetly, mit dem sie Software zur Erfassung und Analyse des CO2-Fußabdrucks eines Unternehmens entwickelt. In einer ersten Finanzierungsrunde sammelte Alex mehr als 5 Millionen Euro Seed-Funding ein. Im November 2021 verkauften Alex und Franke an die US-amerikanische Softwarefirma OneTrust. Planetly arbeitet mit mehr als 70 Kunden und beschäftigt heute 60 Mitarbeiter in Berlin.

Im Laufe ihrer Karriere wurde sie zu Europas „Inspiring Fifty“, den „inspirierendsten Frauen in der Technik“,  „Junge Elite - Top 40 unter 40“ und Handelsblatt „100 Frauen, die Deutschland bewegen“ gewählt. Anna Alex ist zudem Autorin des Spiegel Bestsellers „Zukunftsrepublik“.

Leben 
Alex studierte Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und Psychologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau und der Sorbonne in Paris und begann nach Abschluss ihres Studiums 2009 ihre Karriere im Start-Up-Inkubator Rocket Internet. Im Business Development arbeitete Alex an drei Early-Stage Startups, darunter Zalando, bevor sie als Head of Product Management zu DeinDeal nach Zürich wechselte.

2012 gründete sie gemeinsam mit Julia Bösch Outfittery und baute das Unternehmen zum paneuropäischen Marktführer im personalisierten Einzelhandel mit 350 Mitarbeitern aus. Als Co-CEO leitete Alex die Bereiche Produktmanagement, IT, Operations und Buying.

Ende 2018 wechselte Alex in den Beirat von Outfittery, um sich neuen Themen zu widmen. Die Idee für Planetly entstand bei einem gemeinsamen Mittagessen mit Benedikt Franke, den Alex noch aus ihren Zeiten bei Rocket Internet kannte. Zehn Jahre gingen sie erstmal getrennte Wege. Franke gründete in dieser Zeit mit Philip Huffmann das Unternehmen Helpling, Europas führenden Online-Marktplatz zur Vermittlung haushaltsnaher Dienstleistungen.

Ende 2019 gründen Alex und Franke das neue Unternehmen Planetly. Getrieben von der Idee Technologie im Kampf gegen den Klimawandel einzusetzen, sind sie gemeinsam auf der Reise, die Wirtschaft klimaneutral zu machen.

Privates 
Alex ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrem Ehepartner in Berlin.

Einzelnachweise 

Unternehmer (Deutschland)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren 1984
Frau